Herrschaft Wildenstein steht für folgende Territorien:

 Herrschaft Wildenstein (Bad Ischl) auf Burg Wildenstein (Bad Ischl)
 Herrschaft Wildenstein (Sachsen) der Berka von Dubá in der Sächsischen Schweiz auf Burg Wildenstein
 Herrschaft Wildenstein (Franken) der Wildenstein (Adelsgeschlecht, Frankenwald) bei Kulmbach

Siehe auch:
 Liste der Adelsgeschlechter namens Wildenstein